Elvira Öberg – biatleta svedese
 Hanna Öberg – biatleta svedese
 Jennie Öberg – ex fondista svedese
 Peter Öberg – orientista svedese
 Prawitz Öberg – calciatore svedese
 Sigfrid Öberg – hockeista su ghiaccio svedese